Moster oder Møster ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Moster (* 1975), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Jutta Moster-Hoos (* 1964), deutsche Kunsthistorikerin und wissenschaftliche Leiterin des Horst-Janssen-Museums in Oldenburg
 Kjetil Møster (* 1976), norwegischer Jazzmusiker
 Patrick Moster (* 1967), deutscher Radrennfahrer, Radsporttrainer und -funktionär
 Stefan Moster (* 1964), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Tobias Moster (* 1959), deutscher Cellist

Moster steht auch für:
 eine Rebsorte, siehe Gutedel
 die Bezeichnung einer Unternehmerfamilie aus Zagreb (Kroatien), siehe Gebrüder Moster
 die Berufsbezeichnung für Fruchtsaft-Herstellung durch Pressen – heute Lebensmitteltechnologe
 eine Insel in Sunnhordland, Norwegen, siehe Moster
 Ort und ehemalige Kommune in Norwegen, siehe Moster (Kommune)

Siehe auch:
 Mostert
 Mooster